Die National League Championship Series 2017 (NLCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 14. und 19. Oktober 2017 statt. In ihr traten die Sieger der National League Division Series 2017 gegeneinander an, um den Gewinner der National League und damit ihren Vertreter in der World Series 2017 zu ermitteln. Es handelte sich um eine Best-of-Seven Serie.

Die Paarung lautete:
 (1) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 104–58) gegen (3) Chicago Cubs (Central Division Champion, 92–70)

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2017, ALWC 2017, NLWC 2017, ALDS 2017, NLDS 2017, ALCS 2017, World Series 2017

Die Postseason 2017 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
14. Oktober 2017, 17:09 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 2 
15. Oktober 2017, 16:39 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 3 
17. Oktober 2017, 20:02 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel 4 
18. Oktober 2017, 20:01 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel 5 
19. Oktober 2017, 19:08 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Einzelnachweise

Weblinks 
 2017 Postseason | MLB.com

2017
Baseball 2017
Sportveranstaltung in Los Angeles
Sportveranstaltung in Chicago
Chicago Cubs
Los Angeles Dodgers
Baseballwettbewerb